Олег Сергеевич Попов (род. 10 января 1992 года) — российский боец смешанных единоборств, представитель тяжёлой весовой категории, выступает на профессиональном уровне с 2015 года. Чемпион MMA Series в тяжёлом весе. Чемпион Южного военного округа по армейскому рукопашному бою; победитель Кубка Вооруженных сил по армейскому рукопашному бою; мастер спорта России по рукопашному бою.

Спортивные достижения 
 Смешанные единоборства 
 Чемпион организации MMA Series в тяжёлом весе
 Одна успешная защита титула
 Армейский рукопашный бой 
 Чемпионат Южного военного округа по армейскому рукопашному бою — ;
 Кубок Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою — ;
 Рукопашный бой 
 Мастер спорта России по рукопашному бою.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|15-1
| Антониу Силва
|Нокаутом ()
|MMA Series 53 - MMA Series Russia
|
|align="center"|2
|align="center"|0:15
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-1
| Алехандро Солорзано
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|MMA Series 43 Moscow Calling
|
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
| Маркос Бригагао
|Сабмишном (удушение треугольником)
|BFC 3 Blacksmith Fight Championship 3
|
|align="center"|3
|align="center"|2:10
|Анапа, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
| Фернандо Батиста
|Техническим нокаутом (удары)
|Open FC 6: Попов - Батиста
|
|align="center"|2
|align="center"|2:46
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Файоз Шомуродов
|Сабмишном ()
|MMA Series 33 Barvikha Luxury
|
|align="center"|1
|align="center"|1:39
|Рублёвка, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Абдул Элвахаб Саиид
|Нокаутом ()
|MMA Series 26 Fight Riot
|
|align="center"|1
|align="center"|3:40
|Воронеж, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Сергей Алексеевич
|Сабмишном (удушение треугольником)
|MMA Series 21 Krasnaya Polyana
|
|align="center"|2
|align="center"|3:13
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Магомедбаг Агаев
|Решением (единогласным)
|Fight Nights Global 97
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Элиста, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Денис Архиреев
|Техническим нокаутом (удары)
|MMA Series 7 People's Championship
|
|align="center"|1
|align="center"|2:00
|Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Джеронимо Дос Сантос
|Техническим нокаутом (удары)
|League S-70 Plotforma Cup 2019
|
|align="center"|2
|align="center"|1:49
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Александр Солдаткин
|Решением (единогласным)
|Battle on Volga 10 Nurmagomedov vs Lima
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Тольятти, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Юрий Федоров
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 98 Frolov vs. Silva
|
|align="center"|2
|align="center"|2:38
|Челябинск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Адам Богатырев
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 95 Battle in the Mountains 7
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Таргим, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
| Юсуп Сулейманов
|Решением (единогласным)
|EFN Fight Nights Global 54
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Тимофей Мишев
|Решением (единогласным)
|EFN - Fight Nights Global 48
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Антон Вязигин
|Нокаутом (удары)
|EFN - Fight Nights Petersburg
|
|align="center"|1
|align="center"|2:56
|Санкт-Петербург, Россия
|.
|}

Ссылки 
 Профиль Олега Попова на сайте Sherdog 
 Профиль Олега Попова на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России